Abellio může být:
 Abellio či Abellion, keltský bůh, pravděpodobně jabloní, uctívaný v údolí řeky Garonna v provincii Gallia Aquitania
 
 Raymond Abellio, pseudonym, který používal francouzský spisovatel Georges Soulès